Hoboken è un distretto di Anversa, in Belgio.
Da tale toponimo derivano:

 Hoboken, città degli Stati Uniti in Georgia
 Hoboken, città degli Stati Uniti in New Jersey

Altro 
 Anthony van Hoboken (1887-1983), musicologo olandese, catalogatore di Franz Joseph Haydn
 Catalogo Hoboken, compilazione delle opere del compositore austriaco Franz Joseph Haydn a cura di Anthony van Hoboken
 Hoboken ZVC, club belga di calcio a 5 di Anversa
 KV Sasja HC Hoboken, club belga di pallamano di Anversa